Mads Thomsen kan henvise til:
 Mads Thomsen (fodboldspiller) (født 1989) – dansk fodboldspiller
 Mads Thomsen (politiker) (født 1957) – dansk politiker fra Venstre, regionsrådsmedlem
 Mads Thomsen (billedkunstner) (født 1979) – dansk billedkunstner